Un îlot (ou ilot selon le rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques) peut désigner :
 un îlot, une petite île, au sens premier ;
 un îlot linguistique, zone linguistique complètement délimitée par une frontière linguistique ;
 un îlot urbain, en urbanisme ;
 un îlot de stabilité, en physique nucléaire ;
 un ilot commercial, en commerce ;
 un îlot, la superstructure d'un porte-avions ou d'un porte-aéronefs (porte-hélicoptères etc.) qui abrite la passerelle de navigation et qui fait office de tour de contrôle ;
 les îlots de Langerhans, en médecine ;
 un îlot, un ensemble de parcelles dans le monde agricole ;
 l'îlot est l'unité géographique de base pour la statistique et la diffusion du recensement ;
 lîlot, un séparateur routier.